JME ist:

 eine andere Schreibweise für den Rapper Jme
 eine Abkürzung für Java Platform, Micro Edition
 eine Abkürzung für Juvenile Myoklonusepilepsie

JME